Tring stegt für
Tring, Gemeinde in der Grafschaft Hertfordshire, England 
Tring Park, daselbst
Tring Digital, TV-Sender
Siehe auch:
Thring